Louis Marie Quicherat (1799-1884), latiniste et bibliothécaire français
 Jules Quicherat (1814-1882), frère de Louis Marie, historien et archéologue français